Пятрас Гражýлис (; род. 28 октября 1958, дер. Манкунай, Алитусский район, Литовская ССР, СССР) — литовский политический деятель, член Сейма Литовской Республики, член партии «Порядок и справедливость».

Биография 
Пятрас Гражулис родился в деревне Манкунай, в многодетной (15 детей) крестьянской семье Антанаса и Моники Гражулисов. Его братья  и — католические священники.

В молодости участвовал в подпольной деятельности, сотрудничая с членами Комитета по защите прав верующих. В 1989 году присоединился к Литовской Хельсинкской группе. Уволился с военной переподготовки в Советской Армии в 1988 году, был арестован и заключен в тюрьму в Лукишкес, Правенишкес, а затем в Мордовии.

10 февраля 1989 года стал одним из инициаторов восстановления Литовской христианско-демократической партии, а также одним из инициаторов создания еженедельника партии.

В августе 2012 года, недалеко от города Гарлява он попал в аварию. В 2015 году, в Польше он снова попал в аварию, после чего он отказался комментировать или отвечать на вопросы журналистов о происшествии. В 2017 году также он два раза попал в дорожно-транспортное происшествие.

В 2013 году, во время прайда, Пятрас Гражулис перелез через забор и напал на участников. Впоследствии был задержан.

15 декабря 2020 года Сеймом Литвы Пятрас Гражулис был лишён неприкосновенности. Своим голосованием Сейм удовлетворил просьбу генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария, чтобы завершить досудебное расследование о предположительно незаконных действиях этого политика; правоохранительные органы подозревают, что, являясь членом парламента, П. Гражулис помогал решить проблемы компании по производству замороженных продуктов питания Judex, когда российские должностные лица в 2015 году нашли в продукции этого предприятия листерию — род грамположительных палочковидных бактерий, который является возбудителем заболеваний животных и человека. За лишение неприкосновенности проголосовало 97 членов Сейма, против лишения проголосовало 6 человек, а 26 человек воздержались. Сам политик отрицает свою вину и утверждает, что все обвинения в его сторону — это политическая расправа.

Семья и дети 
У Пятраса есть четверо детей от его первой жены Раминты Гражуле:

 Мартинас Гражулис;
 Симонас Гражулис;
 Мария Гражуле;
 Габриеле Гражуле.

Впоследствии у него появился ещё один ребёнок от его второй жены Бируте.

Примечания

Ссылки 

 Petras GRAŽULIS (lrs.lt)
 Интервью с Пятрасом Гражулисом

Члены Сейма Литвы
Диссиденты Литвы